Trial

 Trial, licença de Software

TT Trial, desporto ciclístico
Trial (1955), filme com Glenn Ford

The Trial
O Processo (1962), dirigido por Orson Wells (original: The Trial)
O Processo (1993), filme da BBC com Anthony Hopkins (original: The Trial)
"The Trial" (canção), gravada por Pink Floyd

Desambiguação